Ett spikblad är ett dokument som tillfogas en doktorsavhandling i samband med spikningen. Dokumentet beskriver avhandlingens titel, handledare, opponent och annan information om avhandlingen och disputationen.

Akademiska uppsatser
Dokument